Ceolwulf I de Mèrcia, rei de Mèrcia, Ànglia de l'Est i Kent (821 -823) 
 Ceolwulf II de Mèrcia (?-879), darrer rei independent de Mèrcia 
 Ceolwulf de Northúmbria, rei de Northúmbria (729-37), llevat d'un breu període en què va ser deposat 731 o 732 
 Ceolwulf de Wessex (?-~611), rei de Wessex